Myyräsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Myyräsaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 
 Myyräsaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar